— японская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Победительница Мемориала Непелы (2010, 2013), серебряный призёр Азиатских игр (2011) и участница чемпионата четырёх континентов (2010, 2012, 2014). По состоянию на октябрь 2014 года занимала двенадцатое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Имаи родилась в семье, связанной со спортом — её родители увлекались теннисом в школьные годы. Харука впервые встала на коньки в девять лет, когда вместе с двоюродной сестрой прогуливалась недалеко от катка. Автор портала Golden Skate Татьяна Фладе отмечала, что девять лет — довольно поздний возраст для начала карьеры фигуристки. В 2018 году завершила соревновательную карьеру и начала тренерскую деятельность.

Программы

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Японии
Родившиеся 31 августа
Родившиеся в 1993 году